Regas oder Regàs steht für:

 Regas Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Rosa Regàs, katalanische Schriftstellerin